Yoshimura ist der Familienname folgender Personen:

 Akira Yoshimura (1927–2006), japanischer Schriftsteller
 Daishirō Yoshimura (1947–2003), japanischer Fußballspieler
 Fumio Yoshimura (1926–2002), japanisch-US-amerikanischer Bildhauer
 Hirofumi Yoshimura (* 1975), japanischer Politiker
 Junki Kenn Yoshimura (* 2004), singapurischer Fußballspieler
 Yoshimura Junzō (1908–1997), japanischer Architekt
 Kazuhiro Yoshimura (* 1996), japanischer Tischtennisspieler
 Kazuo Yoshimura (* 1951), japanischer Judoka
 Keiji Yoshimura (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Kōji Yoshimura (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Yoshimura Kōzaburō (1911–2000), japanischer Regisseur
 Maharu Yoshimura (* 1993), japanischer Tischtennisspieler
 Masahiro Yoshimura (1936–2003), japanischer Schwimmer
 Mieko Yoshimura (* 1951), japanische Politikerin
 Misuzu Yoshimura (* 1979), japanische Skeletonpilotin
 Reimi Yoshimura (* 2000), japanische Hindernisläuferin
 Yoshimura Shinkichi (1907–1947), japanischer Gewässerforscher
 Shoko Yoshimura (* 1968), japanische Ringerin
 Yoshimura Tadao (1898–1952), japanischer Maler
 Tatsuya Yoshimura (1952–2012), japanischer Schriftsteller
 Toshihiro Yoshimura (* 1971), japanischer Fußballspieler
 Yoshimura Yoshisaburō (1816–1893), bürgerlicher Name des Kabuki-Dramatikers Kawatake Mokuami
 Yuzuru Yoshimura (* 1996), japanischer Fußballspieler